Clodumar ist der Familienname folgender Personen:

 Kinza Clodumar (1945–2021), nauruischer Politiker und Präsident der Republik Nauru
 Vinci Clodumar (* 1951), nauruischer Politiker und Botschafter bei den Vereinten Nationen